Przechlewko – wieś kaszubska w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Przechlewo
 Przechlewko – osada leśna kaszubska w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Przechlewo